Хо́рхе Фернандо Киро́га Рами́рес (; род. , ) — боливийский политический деятель, президент страны в 2001—2002 годах.

Биография 
В 1981 году окончил Техасский университет A&M по специальности промышленная инженерия, стал первым главой государства — выпускником этого университета. После этого работал в корпорации IBM в Остине, одновременно приобретая степень магистра в Университете св. Эдварда. После этого Кирога со своей женой-американкой Джинджер вернулся на родину.

Был избран на пост вице-президента Боливии в 1997 году, победив на выборах в тандеме с бывшим диктатором Уго Бансером. В возрасте 41 года он стал самым молодым вице-президентом в истории страны.

Занял пост президента Боливии, когда Бансер сложил свои полномочия по состоянию здоровья (бывший диктатор умер через год после отхода от власти). Хорхе Кирога занимал пост президента с 1 июня 2001 (присягу принес 7 августа) до завершения конституционного срока президентства Бансера.

Вскоре после вступления в должность Кирога заявил корреспонденту журнала New Yorker: «Мы [Боливия] будем центром жизни Южной Америки». Он был убежден, что экспорт газа будет способствовать подъему экономики, наконец будет построен трансконтинентальная магистраль, которая соединит Бразилию с Чили и пройдет через город Кочабамба, а также, что страной будет проложена оптоволоконная сеть.

В 2005 году Кирога баллотировался на пост президента страны как кандидат от новой правоцентристской коалиции, известной под названием Социальная и демократическая сила. Его главным оппонентом был Эво Моралес. Моралес победил, а Кирога занял второе место, набрав 28,6 % голосов избирателей.

Получил специальную награду Всемирного экономического форума в Давосе, Швейцария. Также работал консультантом Всемирного банка и Международного валютного фонда.

Является членом Мадридского клуба, группы более 80 бывших президентов и премьер-министров демократических государств, действующих в интересах демократического управления.

Ссылки 
 BBC profile
 thebatt
 Bolivia’s Precarious Upcoming Election-Council on Hemispheric Affairs 

Политики XX века
Политики XXI века
Правители XXI века
Вице-президенты Боливии
Кандидаты в президенты Боливии
Выпускники Техасского университета A&M
Выпускники Университета Святого Эдуарда